Johannes Beringer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Beringer (Publizist) (auch Hans Beringer; * 1941), Schweizer Publizist, Filmemacher und Filmkritiker 
 Johannes Bartholomäus Adam Beringer (um 1670–1738), deutscher Mediziner, siehe Johann Beringer
 Johannes Christoph Ludwig Beringer (1709–1746), deutscher Mediziner